Helicodiscus salmonaceus är en snäckart som beskrevs av Hemphill 1890. Helicodiscus salmonaceus ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
salmonaceus